Das Wilhelm-Wagenfeld-Haus, benannt nach dem Produktdesigner Wilhelm Wagenfeld steht für:

 Wilhelm-Wagenfeld-Haus (Bremen)
 Wilhelm-Wagenfeld-Haus (Weimar)